Alzenau steht für:
 in Deutschland
 Alzenau, Stadt im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg
 Burg Alzenau, Burg auf einem Felsen direkt im Zentrum von Alzenau
 Gericht Alzenau, Kurmainzer Verwaltungseinheit
 Freigericht Alzenau, ehemaliges Territorium im Heiligen Römischen Reich
 Landkreis Alzenau in Unterfranken, ehemaliger Landkreis im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken
 in der Slowakei
 Olcnava (deutsch: Alzenau), Gemeinde im Okres Spišská Nová Ves 
 in Polen
 Olszanka (Powiat Brzeski) (deutsch: Alzenau), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Brzeski der Woiwodschaft Opole (Oppeln)
 Hałcnów (deutsch: Alzenau), Stadtteil von Bielsko-Biała in der Woiwodschaft Schlesien